Грабович — українське прізвище. Відомі носії:

 Грабович Іларіон (1856, Шманьківці — †11 серпня 1903, Львів) — поет, літературний діяч, педагог.
 Грабович Григорій Юлійович — літературознавець, професор кафедри української літератури Гарвардського університету.
 Грабович Оксана (1944, Живець, Польща) — антрополог, культуролог.

Українські прізвища